Cunégonde (du germanique kuni, « clan, famille » et gund, « guerre », littéralement « « de race guerrière » ou « qui combat pour sa race ») peut désigner :
 Cunégonde de Luxembourg (975 - 1033/1039)
 Cunégonde de Pologne (1234 - 1293)
 Petite-Bourgogne, nom courant de Sainte-Cunégonde, ancienne municipalité à l'ile de Montréal au Canada

Voir aussi 
 Cunégonde est un personnage du livre Candide écrit par Voltaire.
 La princesse Kunegunda, héroïne d’une légende des Sudètes.

Notes et références